Григо́рий Ха́рченко: 
 Харченко, Григорий Алексеевич (род. 1959) — советский и российский мотогонщик.
 Харченко, Григорий Петрович (род. 1936) —  народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР.